Georgescu puede referirse a:

 Dudu Georgescu
 Nicholas Georgescu-Roegen

Abreviatura científica de botánicos 
 C.Constantin Georgescu 1898-1968